Astronomia i astronàutica:
 Constel·lació del Fènix, constel·lació menor del sud, descoberta pels navegants danesos Pieter Dirkszoon Keyser i Frederick de Houtman
 Phoenix (sonda), pla per una missió de la NASA a Mart 
 Biologia: Phoenix (planta) gènere d'arbres de la família de les arecàcies (inclou la palmera datilera)
 Toponímia:
 Phoenix (Arizona), capital d'Arizona als EUA
 Phoenix (Oregon) 
 Phoenix (Illinois) 
 Phoenix Islands o illes Fènix, a Kiribati
 Entitats:
 Phoenix (grup de música), grup de pop indie francés
 Phoenix Television, companyia de televisió a Hong Kong que emet en xinès mandarí 
 Phoenix Coyotes, equip professional d'hoquei sobre gel de Glendale, Arizona, dins l'àrea metropolitana de Phoenix, Estats Units
 Phoenix Technologies, creador de programari per BIOS de computadors
 Biografies:
 Beth Phoenix, lluitadora professional estatunidenca
 Joaquin Phoenix, actor estatunidenc germà de River
 River Phoenix, actor estatunidenc germà de Joaquin